На 1 января 2016 года в Новгородской области насчитывалось 142 муниципальных образования — 1 городской округ, 21 муниципальный район, 19 городских поселений и 101 сельское поселение.

Герб городского округа

Гербы муниципальных районов

Гербы городских поселений

См. также 
 Флаги Новгородской области

Примечания

Литература

Ссылки 
 Геральдика Новгородской области. Геральдика.ру
 Гербы Новгородской области. heraldicum.ru
 Гербы и флаги Новгородской области, прошедшие регистрацию в ГГР. Союз геральдистов России.

Гербы Новгородской области
Списки:Новгородская область